Сен-Парду́-ле-Нёф () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Парду-ле-Нёф — в департаменте Крёз;
 Сен-Парду-ле-Нёф — в департаменте Коррез.